Termenul „George Harrison” se poate referi la:

George Harrison (1943–2001), muzician britanic
George Harrison (înotător) (1939–2011), american
George Donald Harrison (1889–1956), constructor de orgă
George Paul Harrison (1841–1922), politician american
George Harrison (album), muzical al muzicianului George Harrison